Douglas Clark peut désigner :
 Douglas Clark (1891-1951), joueur anglais de rugby à XIII ;
 Douglas Clark (1919-1993), écrivain britannique de roman policier ;
 Douglas John Clark (1930-1971), arachnologue britannique ;
 Douglas Clark (1948-), tueur en série américain.